Bibliotheca Paulina ist der Name folgender Universitätsbibliotheken:

 Bibliotheca Paulina in Leipzig, siehe Mittelpaulinum
 Bibliotheca Paulina in Münster, siehe Universitäts- und Landesbibliothek Münster